Engelbergtunnel steht für:

 Engelbergtunnel, Eisenbahntunnel der Luzern-Stans-Engelberg-Bahn bei Engelberg, Kanton Obwalden, Schweiz
 Engelbergtunnel, Autobahntunnel der Bundesautobahn 81 bei Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Engelbergtunnel, Eisenbahntunnel der Odenwaldbahn (Hessen) bei Reinheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland

Siehe auch:
 Engelnberg-Tunnel
 Engelbergturm